Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2011 spelades mellan 27 mars 2009 och 12 oktober 2013 och bestod av 52 lag uppdelade i 10 grupper, med åtta grupper bestående av fem lag och två av sex lag. Varje gruppsegrare gick därefter vidare till playoff-spel tillsammans med de fyra bästa tvåorna, vilket gav totalt 14 lag i playoff. Playoff-spelet bestod av dubbelmöten där segrarlaget i varje dubbelmöte kvalificerade sig för Europamästerskapet.

Gruppspel
Grupp 1 och 2 bestod av sex lag, medan resterande grupper bestod av fem lag. Gruppvinnarna och de fyra bästa tvåorna gick vidare till playoff-spelet.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

1 Italien vidare på grund av inbördes möten: Italien-Wales slutade 1-0 och Wales-Italien slutade 2-1, Italien hade således gjort ett bortamål mer än Wales.

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Rankning av tvåor

Playoff
De tio gruppvinnarna och de fyra bästa grupptvåorna delades upp i sju par, där varje par spelade ett dubbelmöte. Vinnarlaget från varje dubbelmöte, sammanlagt sju stycken, kvalificerade sig sedan för U21-EM 2013.

|}

U21-Europamästerskapet i fotboll för herrar
Fotbollsåret 2009
Fotbollsåret 2010